

Localités 

 Rosas, municipalité de Cauca, en Colombie.
 Rosas, orthographe désuète de Roses, une commune de Catalogne, en Espagne.

Personnalités 

Felipe Rosas (1910-1986), footballeur mexicain
Juan Manuel de Rosas (1793-1877), homme politique argentin
 Laureano Rosas (1990-), coureur cycliste argentin 
Manuel Rosas (1912-1989), footballeur mexicain
Manuela Rosas de Terrero (1817-1898), fille de Juan Manuel de Rosas
Mario Rosas (1980-), footballeur espagnol

Autres 
 la Compagnie Rosas de danse contemporaine

Voir aussi